«Завтрак у Тиффани» () — повесть американского писателя Трумена Капоте. Издана в 1958 году вместе с тремя его повестями в издательстве Random House. Известный американский журналист Норман Мэйлер назвал Капоте «лучшим писателем своего поколения».

На русском языке повесть издавалась в переводе В. П. Голышева.

Сюжет 
Повесть описывает однолетнюю (с осени 1943 по осень 1944 года) дружбу Холли Голайтли с безымянным рассказчиком. Холли — девушка 18 — 19 лет, которая часто посещает светские рауты в поисках успешных мужчин. Рассказчик — честолюбивый писатель. Холли делится с ним лакомыми кусочками своей жизни и откровенными мнениями о Нью-Йорке.

Главные герои 
 Холли Голайтли — «эксцентричная искательница счастья, обманутая и преданная своими нью-йоркскими друзьями»
 Безымянный рассказчик (Фред)
 Джо Белл
 Док Голайтли
 Мистер Юниоши
 Мадам Саффия Спанелла
 Кот

История создания 
В феврале 1958 года, перед окончанием работы над произведением «Завтрак у Тиффани», писатель получил известие от своего редактора в издательстве «Random House», который предупредил его об угрозе судебного иска со стороны некоей Бонни Голайтли: «она говорит, что приехала с юга и прошла через подобный опыт, она не хотела бы, чтобы вы сохранили имя (героини)». Поскольку Капоте изменил только имя своего персонажа с Конни на Холли, вскоре после публикации его повести Мисс Голайтли подала на него в суд, но безуспешно. Перед тем как выйти отдельной книгой, предполагалось опубликовать повесть в Harper’s Bazaar; однако издатели журнала возражали против явных сексуальных намёков и всего того, что могло рассматриваться как безнравственность главной героини. После того как Капоте отказался вносить какие-либо изменения, журнал отказался его публиковать.

В октябре 1958 году повесть была издана в составе одноимённого авторского сборника, куда также вошли ещё три новеллы:

 Завтрак у Тиффани / Breakfast at Tiffany’s (1958)
 Цветочный дом / House of Flowers (1950)
 Бриллиантовая гитара / A Diamond Guitar (1950)
 Воспоминания об одном рождестве / A Christmas Memory (1956)

Экранизация 
В 1961 году Блейк Эдвардс снял фильм «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепбёрн в главной роли (32-летняя Одри была тогда значительно старше девушки из книги Капоте, что расставляло несколько другие акценты в сюжете). Генри Манчини написал музыку, включающую знаменитую песню Moon River (премия «Оскар» 1962 года за лучший саундтрек и лучшую песню).

Примечания

Список литературы 
 Трумен Капоте. Собаки лают: Публичные люди и частные места (1-е издание, 1973)
 Clarke G. Capote: A Biography (1st ed.). New York: Simon and Schuster. 1988. ISBN 978-0-241-12549-6.
 Levine P. Reviewed Work: Breakfast at Tiffany’s by Truman Capote // The Georgia Review. 1959. Vol. 13, No. 3. P. 350—352

Трумен Капоте
Повести 1958 года
Литературные сборники 1958 года
Тиффани